Östra Ed kan syfta på:

 Östra Eds socken – en socken i Småland, innan 1844 Eds socken
 Östra Eds landskommun – en tidigare kommun i Kalmar län 1863–1951
 Östra Eds församling – en församling i Linköpings stift –2010, innan 1884 Eds kapellförsamling
 Östra Eds kyrka – en kyrkobyggnad i Valdemarsviks församling
 Östra Ed – kyrkbyn i Östra Eds socken
 Östra Eds distrikt – ett distrikt i Valdemarsviks kommun och Östergötlands län